George Enescu román zeneszerző
 George Enescu település Romániában, Botoşani megyében, a zeneszerző szülőfaluja